Čas je lahko:
 čas, fizikalna količina
 Čas, priimek več znanih ljudi
 Čas, revija
 Čas, album skupine D-fact